goździk (Dianthus) – rodzaj roślin z rodziny goździkowatych
 Goździk – wieś w województwie mazowieckim
 2S1 Goździk – samobieżna haubica konstrukcji radzieckiej

 Osoby
 Anna Goździk – lekarka, kardiolog
 Jolanta Goździk – lekarka, hematolog
 Lechosław Goździk – działacz polityczny
 Leszek Goździk – piłkarz
 Monika Goździk – aktorka

Zobacz też 
 goździki – przyprawa z pąków kwiatowych czapetki pachnącej
 Rewolucja goździków – wojskowy zamach stanu w Portugalii w 1974